Novi Jankovci je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Stari Jankovci, Vukovarsko-srijemska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2021.  godine, naselje je imalo 697 stanovnika te 240 obiteljskih kućanstava.

Šport 
ŠD Croatia Novi Jankovci
Lovačko društvo Orao Novi Jankovci

Izvori

Naselja u Vukovarsko-srijemskoj županiji